Георги Цинцара наследява Кордопуловата къща след смъртта на последния представител на фамилията Кордопулос – Манолис Кордопулос, който е убит от напускащите града турци през 1912 г. (според записките на Петър Петров, той е избягал в Гърция). Преди това е бил слуга в къщата, а след това се жени за една от слугините – българката Агнеса, и завладява имота.

Двамата с Агнеса не са имали деца и осиновяват племенника си Гавраил, който е бащата на Никола Паспалев, сегашният стопанин на Кордопуловата къща.

В дневниците на Богдан Филов от 1916 г. той описва в записките си гр.Мелник 4 години след смъртта/бягството на Манолис Кордопулос така:

Източници 

 Доклади от научноразузнавателната мисия през 1916 година – Петър Петров; Дневникът на Богдан Филов за пътуването му в Македония през 1916 година.
 Официален сайт на Кордопуловата къща 

Български предприемачи